Адамова голова:
 Адамова голова — символ смерти и одновременно бесстрашия перед её лицом в виде черепа с костями.
 Адамова голова () — крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 см, принадлежащая к семейству бражников.
 Адамова голова — русское народное название ряда растений.